Новоникольская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Новоникольская волость (Царёвский уезд) — в составе Астраханской губернии
 Новоникольская волость (Грязовецкий уезд) — в составе Вологодской губернии
 Новоникольская волость (Данковский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Новоникольская волость (Козловский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Новоникольская волость (Усманский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Новоникольская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии
 Новоникольская волость (Мышкинский уезд) — в составе Ярославской губернии